Nystedt är ett svenskt efternamn, som den 31 december 2013 bars av 1150 personer bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet Nystedt
 Aake Nystedt (född 1940), skämttecknare
 Anna-Lisa Nystedt (1920–2000), keramiker och målare
 Knut Nystedt (1915–2014), norsk tonsättare
 Liv Nysted (1949–2010), norsk författare och litteraturkritiker
 Micke Nystedt (född 1963), programledare i radio
 Olle Nystedt (1888–1974), präst, pastor primarius, överhovpredikant
 Per Nystedt (född 1988), handbollsspelare
 Ragnar Nystedt(1898–1979), målare, tecknare och skulptör
 Sven Nystedt, flera personer
 Sven Nystedt (militär) (1863–1944), militär 
 Sven Nystedt (veterinär) (1866–1951), veterinär
 Thomas Nystedt (född 1948), skådespelare

Källor

Vidare läsning 

 

Svenska efternamn